Kostelů zasvěcených svatému Martinovi z Tours je více:
Kostel svatého Martina z Tours (Dolní Město), okres Havlíčkův Brod
Kostel svatého Martina z Tours (Holice), okres Pardubice
Kostel svatého Martina z Tours (Líbeznice), okres Praha východ
Kostel svatého Martina z Tours (Třebíč), okres Třebíč
Kostel svatého Martina z Tours (Zbýšov), okres Brno-venkov